isiNdebele ist die Eigenbezeichnung folgender Sprachen:
 Nord-Ndebele, Sprache der Ndebele in Simbabwe
 Süd-Ndebele, Sprache der Ndebele in Südafrika